Soci ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Soci (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Soci (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Soci (Borca), Dorf im Kreis Neamț
 Soci (Ștefan cel Mare), Dorf im Kreis Neamț
 Soci (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui

Siehe auch:
 Sotschi (Begriffsklärung)